Plaza de Viriato puede referirse a:
 La Plaza de Viriato, ubicada en la localidad de Zamora, ;
 La Plaza Viriato, ubicada en la localidad de Salamanca, ;
 La Plaza Viriato, ubicada en la localidad de Valencia, ;

Plazas